Бардеёв:

 Бардеёв — небольшой город на востоке Словакии.
 Бардеёв — район Словакии. Находится в Прешовском крае.